Lavagna kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torrente Lavagna, vattendrag, Ligurien, 
 Lavagna, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Lavagna, Lodi, ort, Lombardiet, Provincia di Lodi, 

Robotskapade Italienförgreningar